Факсенфельд — замок, построенный в XVI веке в Факсенфельде.
 Кёниг-Факсенфельд, Рейнхард фон — немецкий инженер и изобретатель в сфере автомобильного транспорта.